Walzerkönig steht für:
 Walzerkönig (Pferd), ein deutsches Springpferd
 Beiname des Wiener Musikers Johann Strauss (Sohn)
 Beiname des niederländischen Geigers André Rieu